Сальницька сільська рада — Вінницька область, Калинівський район
 Сальницька сільська рада — Вінницька область, Хмільницький район